È stata la prima edizione del torneo Challenger, in finale Aslan Karacev ha sconfitto Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4, 7-66.

Teste di serie 

  Stan Wawrinka (quarti di finale, ritirato)
  Pierre-Hugues Herbert (terzo turno)
  Chung Hyeon (secondo turno)
  Yannick Maden (terzo turno)
  Kimmer Coppejans (secondo turno)
  Martin Kližan (secondo turno)
  Arthur Rinderknech (quarti di finale)
  Ernests Gulbis (terzo turno)

  Sebastian Ofner (quarti di finale)
  Steven Diez (secondo turno)
  Jay Clarke (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (terzo turno)
  Robin Haase (quarti di finale)
  Filip Horanský (secondo turno)
  Botic van de Zandschulp (terzo turno)
  Dmitry Popko (semifinali)

Qualificati 

  Marek Gengel (secondo turno)

  Gonçalo Oliveira (secondo turno)

Wildcard 

  Jonáš Forejtek (secondo turno)
  Lukáš Klein (primo turno)
  Jiří Lehečka (primo turno)

  Michael Vrbenský (secondo turno)
  Stan Wawrinka (quarti di finale, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone principale

RPM Prague Open 2020